Vladimir Petrov (regisseur) (1896–1966), Russisch filmregisseur
Vladimir Petrov (schaker) (1907–1943), Lets-Russisch schaker
Vladimir Petrov (schrijver) (1915–1999), Russisch schrijver
Vladimir Petrov (roeier) (1930), Russisch roeier
Vladimir Petrov (voetballer) (1940), Russisch voetballer
Vladimir Petrov (ijshockeyer) (1947–2017), Russisch ijshockeyer